Куштово () — село в Апастовском районе Республики Татарстан. Входит в Куштовское сельское поселение.

Географическое положение 
Расположено у железно-дорожной линии Ульяновск — Свияжск, в 18 км к юго-западу от посёлка городского типа Апастово..

Этимология 
Топоним произошёл от татарского слова «кош» (птица) и оронимического термина «тау» (гора).

История 
Известно с 1647-51 гг. В XVIII-первой половине XIX вв. жители относились к категории государственных крестьян. Занимались земледелием, разведением скота, кузнечным и шорным промыслами. 

По сведениям переписи 1897 года, в деревне Куштово Тетюшского уезда Казанской губернии проживали 799 человек (383 мужчины, 416 женщин), все мусульмане.

В начале XX в. в селе функционировали мечеть, медресе, 2 ветряные мельницы, 2 кузницы, 5 бакалейных лавок. До 1920 г. село входило в Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии. С 1920 г. в составе Тетюшского, с 1927 г. — Буинского кантонов ТАССР. С 10.08.1930 г. в Апастовском, с 01.02.1963 г. в Буинском, с 04.03.1964 г. в Апастовском районах.

Экономика 
Основное занятие населения — полеводство. В селе был расположен маслозавод.

Инфраструктура 
В селе имеется начальная школа, дом культуры, библиотека, мечеть.

Примечания 

Населённые пункты Апастовского района